La Pommeraye (Calvados)
La Pommeraye (Maine-et-Loire)
ook:
La Pommeraie-sur-Sèvre,  Vendée